Tallud steht für:
 Le Tallud, Gemeinde im Département Deux-Sèvre, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Tallud-Sainte-Gemme, Gemeinde im Département Vendée, Region Pays de la Loire, Frankreich